Fifteen:

 «Fifteen» (песня) —  песня Тейлор Свифт (2008)
 , 2016
  — населённый пункт (невключённая территория) в США

См. также 
 15 (значения)

en:15